Kim Johnson peut désigner:

 Kim Johnson (née en 1960), femme politique travailliste britannique ;
 , artiste et vocaliste américaine.

Voir aussi
 Kim Johnsson (née en 1976), joueuse de hockey sur glace suédoise
  (née en 1976), danseuse professionnelle australienne